Kompensacja, ogólnie: równoważenie jednego działania innym działaniem.
 Kompensacja (biologia)
 Kompensacja (demografia)
 Kompensacja (prawo)
 Kompensacja przyrodnicza
 Kompensacja (psychologia)
 Kompensacja (rolnictwo)

 w technice
 Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego (busoli)
 Kompensacja ekspozycji
 Kompensacja konstrukcyjna
 Kompensacja mocy biernej
 Kompensator synchroniczny
 Kompensacja składu mieszanki
 Kompensacja sprzężeń
 Kompensacja sterów: aerodynamiczna, ciężarowa
 Kompensacja zakłóceń

zobacz też:
 Kompensata
 Kompensator